FSAP steht als Abkürzung für:

 Faktor-VII-aktivierende Protease, eine Serinprotease
 Financial Sector Assessment Program, ein Programm des IWF zur Untersuchung des Finanzsystems
 Financial Services Action Plan, Aktionsplan der Europäischen Kommission für Finanzdienstleistungen

Abkürzung